Il leopardo berbero, noto anche come leopardo di Barberia o pantera dell'Atlante, originario dell'omonima catena montuosa nell'Africa nord-occidentale è stato originariamente descritto come una sottospecie separata di leopardo sotto il nome scientifico di Panthera pardus panthera.

Tuttavia gli studi genetici invalidano il riconoscimento del leopardo berbero come sottospecie, in quanto non vi sono significative differenze genetiche rispetto agli altri leopardi africani, che sono di conseguenza riuniti tutti all'interno della sottospecie Panthera pardus pardus.

Il leopardo era molto comune nel nord dell'Africa, ma ormai solo piccoli gruppi persistono nelle montagne dell'Atlante.

Nella cultura di massa
I leopardi berberi erano esportati dal Nord Africa dagli antichi romani per essere fatti combattere nelle arene; erano infatti leopardi dell'Atlante, assieme ai leopardi asiatici usati nelle venationes e per sbranare i cristiani nelle damnatio ad bestias.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Felidi
Fauna africana
Specie animali in pericolo di estinzione